Caxambu pode ser:

Geografia
 Caxambu, município em Minas Gerais
 Caxambu (Pirenópolis), distrito em Goiás
 Rio Caxambu, no Rio Grande do Sul
 Caxambu (Jundiaí), bairro
 Parque Estadual de Caxambu, no Paraná

Outros
 Caxambu (tambor), instrumento de percussão afro-brasileiro
 Jongo, dança também conhecida como caxambu

Desambiguação